MOS může znamenat: 
 multikanálový odbavovací systém
 MOSFET, tranzistory metal – oxide – semiconductor
 MOs, motorový osobní vlak - osobní vlak tvořený motorovým vozem nebo motorovou jednotkou.
 Mos: tradiční nivchský pokrm
 Mos Def, americký herec a hudebník
 Mos (Pontevedra), obec ve Španělsku